Lidvall är ett efternamn som burits av:
 Erik Lidvall (Eric Lidval) (1868–1940), svensk-amerikansk-rysk körsnär och handelsman
 Fredrik Lidvall (1870–1945), svensk-rysk arkitekt
 Leon Lidvall (1919–1996), svensk skådespelare
 Paul Lidvall (1882–1963), rysk-svensk skräddare

Se även
 Lindvall

Källor

Svenska efternamn